Edward Hopper (1882 - 1967) pintor estatunidenc
 Dennis Hopper (1936 - 2010), actor i director de cinema estatunidenc
 Grace Hopper (1906 - 1992), militar estatunidenca